Альтус — многозначный термин.

 Альтус, Ефим Григорьевич (1899—1949) — советский актёр и режиссёр, заслуженный артист РСФСР (1939).
 Альтус Ассетс Активитис — ООО, компания по управлению активами (КУА), Украина.